Valea Stânii se poate referi la:
Valea Stânii, Argeș
Valea Stânii, Călărași